Lillehammer (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Lillehammer (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Lilyhammer, een Noorse komedieserie met in de hoofdrol Steven Van Zandt